TIP — аббревиатура:
 Taxol, Ifosfamide, Platinum-based drug — режим химиотерапии.
 TM Forum Integration Program.
 «This isn't Pico» или «TIP isn't Pico» — прежнее название UNIX-программы nano.

T.I.P., Tip — имя собственное:
 T.I.P. — американский рэпер.
 T.I.P. — альбом американского рэпера Young Buck.
 Tip — альбом канадской рок-группы Finger Eleven.
 Tip — талисман чемпионата мира по футболу 1974 года.
 Tip — один из главных персонажей сказочного цикла о Стране Оз.
 Tip — тропический циклон 1979 года.
 Tippu Tip — африканский губернатор XIX века, работорговец.

См. также 
 TTIP
 Тип